Mielęcin est le nom de plusieurs localités en Pologne :

 Mielęcin (Basse-Silésie)
 Mielęcin (Choszczno)
 Mielęcin (Wałcz)